Dit artikel beschrijft de prestaties van de Belgische voetbalclub KAA Gent in het seizoen 2008-2009.

Spelerskern 

DM: Doelman, RB: Rechtsback, CV: Centrale verdediger, LB: Linksback, CVM: Verdedigende middenvelder, CM: Centrale middenvelder, RM: Rechtsmidden, LM: Linksmidden, CAM: Aanvallende middenvelder, RV: Rechter vleugelspits, LV: Linker vleugelspits, CA: Hangende spits, SP: Diepste spits, : Aanvoerder
(1): enkel eerste seizoenshelft bij KAA Gent; zie wintertransfers uitgaand
(2): enkel tweede seizoenshelft bij KAA Gent; zie wintertransfers inkomend

Technische staf

Transfers

ingaand

Uitgaand

Oefenwedstrijden 
 2 juli 2008 - 19:30: KSV Oudenaarde 0-3 KAA Gent
 6 juli 2008 - 18:00: SC Wielsbeke 0-3 KAA Gent
 9 juli 2008 - 19:00: KM Torhout 0-10 KAA Gent
 12 juli 2008 - 19:00: SK Deinze 0-3 KAA Gent
 16 juli 2008 - 19:00: VW Hamme 0-3 KAA Gent
 19 juli 2008 - 19:00: Ramat Gan 2-4 KAA Gent
 23 juli 2008 - 19:00: Galatasaray 0-0 KAA Gent
 26 juli 2008 - 17:00: Paris Saint-Germain 2-1 KAA Gent
 30 juli 2008 - 19:00: KAA Gent 4-1 FC Brussels
 2 augustus 2008 - 19:00: KAA Gent 2-1 Panthrakikos
 6 augustus 2008 - 20:00: KAA Gent 1-2 Real Valladolid
 3 augustus 2008 - 19:00: SK Ronse 0-2 KAA Gent
 6 januari 2009 - 10:30: Alicante CF 1-1 KAA Gent

Jupiler Pro League

Wedstrijden

Overzicht

Klassement 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (CL): geplaatst voor Champions League, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Beker van België

Europees

Voorrondes

Externe link 
 Officiële website

Belgische voetbalclub 2008/09
KAA Gent naar seizoen